

Вершинінці — присілок, Орічівський район, Кіровська область
 Вершинінці — присілок, Слободський район, Кіровська область